Ручны́е шве́йные и́глы — иглы для ручного шитья, вышивки, штопки.

Типы

Швейные иглы

Ручные стежки 
При выполнении ручных работ наиболее часто применяются следующие операции:
 Сметать — соединить строчкой временного назначения две или более детали, равные по величине.
 Приметать — временное соединение строчкой мелких деталей с крупными или деталей из подкладочного, прокладочного материала с деталями из основного материала.
 Наметать — соединить временной строчкой детали, совмещая их по поверхности (верхний воротник на нижний, подборт на деталь переда, подкладка на утеплитель).
 Заметать — закрепить временной строчкой подогнутый край деталей (складки, вытачки и т. д.)
 Выметать — временное закрепление обтаченного края деталей для сохранения определённой формы изделия.
 Вметать — соединить строчкой временного назначения детали по замкнутому кругу или сложной криволинейной конфигурации.
 Обметать — ниточное закрепление среза деталей или прорези для предохранения от высыпания (петля).
 Выстегать — соединить два или более слоя материалов или деталей, наложенных друг на друга, потайными или сквозными стежками по всей поверхности или на отдельных участках.
 Подшить — закрепить подогнутый край деталей потайным стежком.
 Пришить — ниточное соединение фурнитуры с основным изделием (пуговицы, кнопки, крючки и т. д.)

См. также 
 Машинные швейные иглы
 Хирургические иглы
 Игольное ушко
 Игольница
 Напёрсток
 Нитки
 Вязальный крючок
 Вязальная спица

Примечания

Литература 
 
 ГОСТ 8030-80 — Иглы для шитья вручную. Технические условия.
 

Швейные иглы